Maracaju, cidade do Mato Grosso do Sul
 Serra de Maracaju, serra na região centro-oeste que deu nome a cidade
 Estado de Maracaju, estado extinto do Brasil

Ver também
 Mbaracayú

Desambiguação
Desambiguações de topônimos